Audy ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Audy (* 1952), französischer Politiker (Union pour un mouvement populaire), MdEP
 Jules Audy (1912–1989), kanadischer Radrennfahrer